Staten
Knoxville (Arkansas)
Knoxville (Georgia)
Knoxville (Illinois)
Knoxville (Iowa)
Knoxville (Pennsylvania)
Knoxville (Tennessee), de grootste plaats met deze naam

Overig
Johnny Knoxville, een Amerikaans acteur.
Knoxville (computerspel), een geannuleerd computerspel